Ženská čtyřhra ve Wimbledonu 2019 probíhala v první polovině července 2019. Do londýnského tenisového grandslamu hraného na trávě All England Clubu nastoupilo šedesát čtyři párů. Obhájkyněmi titulu byly Češky Barbora Krejčíková a Kateřina Siniaková, které v semifinále podlehly Dabrowské se Süovou.
  
Jednalo se o první ročník, v němž za stavu her 12–12 v rozhodující sadě následoval sedmibodový tiebreak.

Kristina Mladenovicová, Barbora Strýcová, Elise Mertensová a Ashleigh Bartyová vstoupily do soutěže jako soupeřky o post světové jedničky ve čtyřhře. Ziskem titulu se 33letá Strýcová poprvé posunula do čela deblového žebříčku, na jehož čele vystřídala Mladenovicovou. Stala se tak sedmou českou hráčkou na vrcholu světové klasifikace.

Titul pro Sie Su-wej a Barboru Strýcovou 
Vítězem se stal třetí nasazený, tchajwansko-český pár Sie Su-wej a Barbora Strýcová, který ve finále za 66 minut zdolal kanadsko-čínské turnajové čtyřky Gabrielu Dabrowskou se Sü I-fan ve dvou sadách 6−2 a 6−4. Bilanci vzájemných utkání šampionky navýšily na 3−0. Soutěží prošly bez ztráty setu jako první dvojice od sester Williamsových ve Wimbledonu 2009. Sérii neporazitelnosti prodloužily na jedenáct utkání a navázaly na triumf z červnového Birminghamu.

Strýcová se do finále grandslamu probojovala poprvé v kariéře. Z pěti předchozích semifinále čtyřhry odešla poražena. Sie vybojovala třetí grandslamovou trofej. V předchozí kariéře již dosáhla na triumfy z Wimbledonu 2013 a French Open 2014, kde startovala s Pcheng Šuaj. Šampionky si rozdělily částku 540 000 liber.

Nasazení párů 
  Tímea Babosová /  Kristina Mladenovicová (semifinále)
  Barbora Krejčíková /  Kateřina Siniaková (semifinále)
  Sie Su-wej /  Barbora Strýcová (vítězky)
  Gabriela Dabrowská /  Sü I-fan (finále)
  Samantha Stosurová /  Čang Šuaj (2. kolo)
  Elise Mertensová /  Aryna Sabalenková (čtvrtfinále)
  Nicole Melicharová /  Květa Peschkeová (čtvrtfinále)
  Anna-Lena Grönefeldová /  Demi Schuursová (čtvrtfinále)
  Čan Chao-čching /  Latisha Chan (3. kolo)
  Viktoria Azarenková /  Ashleigh Bartyová (3. kolo, odstoupily)
  Lucie Hradecká /  Andreja Klepačová (1. kolo)
  Kirsten Flipkensová /  Johanna Larssonová (2. kolo)
  Tuan Jing-jing /  Čeng Saj-saj (3. kolo)
  Veronika Kuděrmetovová /  Jeļena Ostapenková (1. kolo)
  Irina-Camelia Beguová /  Monica Niculescuová (3. kolo)
  Raquel Atawová /  Ljudmila Kičenoková (2. kolo)

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

1. sekce

2. sekce

Dolní polovina

3. sekce

4. sekce

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Wimbledon 2019